Clarksdale puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Clarksdale (Illinois)
Clarksdale (Indiana)
Clarksdale (Misisipi)
Clarksdale (Misuri)